Владимир Михайлович Игольников — инженер-строитель, лауреат Государственной премии СССР (1987).

Биография 
Родился 22.01.1937 в Киеве.

После окончания Киевского горного техникума (1957) работал мастером, прорабом СУ № 6 треста «Укрзападшахтострой». В 1957—1960 гг. служил в армии.

В 1960—1965 гг. студент Киевского инженерно-строительного института. В 1965—1967 гг. работал в строительных организациях Киева.

С 1967 г. главный инженер строительно-монтажного управления № 1 Главтюменнефтегазстроя. Возглавлял тресты «Уренгойгазпромстрой» и «Сургутспецжилстрой».

С 1981 г. главный инженер, зам. начальника Главуренгойгазстроя. С 1985 г. начальник Главного территориального производственно-распорядительного управления Миннефтегазстроя СССР по Тюменской области.

С 1987 г. зам. министра строительства предприятий нефтяной и газовой промышленности СССР.
С 1991 г. зам. председателя правления АО «Роснефтегазстрой», с 2000 г. — вице-президент.

Кандидат технических наук (1992). Автор научных работ по технологии крупноблочного строительства нефтегазовых объектов.

Лауреат Государственной премии СССР (1987) — за разработку и внедрение научно-технических решений, обеспечивших ускоренное освоение Уренгойского газового месторождения (Сеноманская пустошь).

Заслуженный строитель РФ (1997). Награждён орденами Трудового Красного Знамени (1986), «Знак Почёта» (1981), медалями.

Источники 
 Кто есть кто в газовой промышленности России. — СПб., 2001.
 ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО ТЮМЕНСКОИ ОБЛАСТИ
 Соратники-2. Поколение Виктора Муравленко / Руковод. проекта С. Д. Великопольский; Ред.-сост. Ю. И. Переплеткин. — Тюмень : Мандр и Ка, 2007 — . — ISBN 5-93020-398-9. — Текст : непосредственный. Т. 1 : А — Л. — 2007. — 287 с., [8] л. ил. : портр. — ISBN 5-93020-399-7
 Строители нефтегазового комплекса Советского Союза : [биографический сборник] / В. Г. Чирсков, В. А. Рунов. — Москва : Ист-Факт, 2009. — 487, [1] с.
 Кто есть кто в газовой промышленности России. Изд-во «Корвет», 1996 — Всего страниц: 906